Chairman peut faire référence à :
 le chairman, dans le monde anglo-saxon, le président d'un comité, d'une assemblée délibérante ;
 Chairman of the Board, un album studio de Count Basie et son orchestre sorti en 1959 ;
 The Chairman Dances, une composition pour orchestre créée en 1985 par le compositeur de musique américain John Adams.